Натуральне число 1181
 1181 рік до нашої ери
 1181 рік нашої ери